Personen:
Róża Thun, Pools politica en lid van het Europees Parlement
Von Thun und Hohenstein, adellijk geslacht uit Oostenrijk

Zwitserland:
Thun (voormalig district), een voormalig district (Amtsbezirk) in het kanton Bern
Thun (district), vanaf 2010 een district (Verwaltungskreis) in het kanton Bern
Thun (stad), een stad gelegen in dat district
FC Thun, een Zwitserse voetbalclub 
Meer van Thun, een meer bij de stad Thun

Frankrijk:
Thun-Saint-Amand
Thun-Saint-Martin 
Thun-l'Évêque